Alejandro Zohn – architetto messicano
 Ethan Zohn – calciatore statunitense
 Ricardo Zohn-Muldoon – compositore messicano

Pagine correlate 
 Zon